Solitär steht für:

 Solitär (Architektur), frei stehendes Gebäude
 Solitär (Brettspiel), Solo-Brettspiel
 Klondike (Solitaire), ein Kartenspiel für den Computer
 einzeln gefasster Edelstein, siehe Solitär-Ring
 einen Einzelgänger bzw. Einsiedler

Das Adjektiv solitär steht für:

 einzeln lebend, siehe Solitär (Zoologie)

Siehe auch:

 Solitaire
 Solitärpflanze
 Réunionibis (auch Réunion-Solitär), Vogelart
 Rodrigues-Solitär, Vogelart